Monastero di San Vito (Belpasso) – monastero a Belpasso
 Monastero di San Vito (Pisa) – monastero a Pisa